Radiance (англ.) — энергетическая яркость, лучистость:

 Radiance — ПО для расчёта освещения.
 Radiance — альбом группы Arena, выпущенный в 2003 году.
 Pool of Radiance — первая игра серии «Gold Box».
 Radiance — артефакт в игре «Defense of the Ancients».
 Radiance of the Seas — первое головное круизное судно класса Radiance.